JPS est un sigle qui peut désigner :
 John Player Special, une marque de cigarette d'origine britannique ;
 Jump point search, un algorithme de recherche de chemin utilisé notamment dans l'intelligence artificielle des jeux vidéo.